

Geografia

Austria 
 Donnersbach – ex comune ora frazione di Irdning-Donnersbachtal, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Donnersbachwald – ex comune ora frazione di Irdning-Donnersbachtal, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Irdning-Donnersbachtal – comune nel distretto di Liezen (Stiria)